Смит, Кэлвин:
 Смит, Кэлвин (1961) — американский легкоатлет.
 Смит, Кэлвин (1987) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.